Eld kan syfta på:

 Eld – det fenomen som uppstår när en gas genomgår en koncentrationsstyrd, exoterm, kemisk reaktion som inbegriper oxidation (förbränning) av ett brännbart ämne
 Eld (pseudonym)  – en pseudonym för Erik Lundegård
 Eld (album av Enslaved) – ett album av bandet Enslaved
 Eld (musikalbum) – ett album av Staffan Hellstrand
 Eld (bok) – en fantasyroman från 2012 i en svensk fantasybokserie skriven av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren
 Indirekt eld – användandet av artilleri för att beskjuta mål som inte går att se från den plats där pjäsen står
 Eld och rörelse – en metod för småskalig militär framryckning i terräng

Se även
 Tidiga människor och eld 

hr:Vatra (razdvojba)